

Населені пункти та їхні частини
 Рашин — гміна в Прушковському повіті Мазовецького воєводства
 Рашин — село в гміні Любсько Жарського повіту Любуського воєводства
 Рашин — село в гміні Рашин Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Рашин — частина міста Познань в Великопольському воєводстві

Примітки